Awrey ist der Name von

 Don Awrey (* 1943), kanadischer Eishockeyspieler
 Nicholas Awrey (1851–1897), Politiker aus Ontario
 Randy Awrey (* 1956), American-Football-Trainer und -Spieler

 Awrey Island, Insel in the Hudson Bay Nunavut, Canada